Die Oblast Pensa im Föderationskreis Wolga der Russischen Föderation gliedert sich in 27 Rajons und 3 Stadtkreise. Den Rajons sind insgesamt 24 Stadt- und 376 Landgemeinden unterstellt (Stand: 2010).

Stadtkreise

Rajons 

Anmerkungen:

Quellen 
  beim Föderalen Dienst für staatliche Statistik Russlands (Berechnung per 1. Januar; Exceldatei; 562 kB)
 Administrativ-territoriale Gliederung auf dem Webportal der Oblastregierung (russisch)
 Oblast Pensa auf terrus.ru (russisch)

Pensa
Oblast Pensa